Holzkaten, auch Holzkathen, ist:
 der Name eines Ortsteils der Gemeinde Kasseedorf in Schleswig-Holstein
 der deutsche Name der polnischen Orte:
 Smołdziński Las in der Woiwodschaft Pommern (Holzkathen, Kreis Stolp/Pommern)
 Głuszkowo in der Woiwodschaft Westpommern (Holzkathen, Kreis Belgard/Pommern)